Николай Васильевич Беклемишев (1817—1866) — русский ,  и .

Биография

Николай Беклемишев родился 5(17) апреля 1817 года. Служил в гусарском полку Русской императорской армии, выйдя в отставку решил посвятить свою жизнь театру. 

В первой середине пятидесятых XIX века им напечатаны несколько статей о театре в «Литературной газете» и в «Пантеоне».

Две его драмы «Жизнь за жизнь» и «Майко» были поставлены в городе Москве на сцене Большого театра, первая шла в бенефис Павла Степановича Мочалова, другая в бенефис Прасковьи Ивановны Орловой (издана в Санкт-Петербурге в 1847 году).

Н. В. Беклемишев хорошо изучил быт артистов и оставил интересный театральный дневник Оставил после себя дневник, интересный для истории московского театра. Был очень дружен с П. С. Мочаловым, который чрезвычайно к нему привязался.

Незадолго до смерти он собирался обратить свою обширную библиотеку в народную читальню, но не успел этого исполнить. 

Николай Васильевич Беклемишев умер 8(20) мая 1866 года в бельгийском городе-курорте Спа и был огребен в Москве в Новодевичьем монастыре.

Примечания

Литература 
 Хроника Санкт-Петербургских театров. XXXIX.  
 Словари: Геннади, Березина, Клюшникова, Венгерова.

Русские писатели по алфавиту
Персоналии:Большой театр
Похороненные в Новодевичьем монастыре